Illés Zoltán (?) közgazdász, bankár, 2016-tól a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója
 Illés Zoltán (1961) politikus, vegyészmérnök, volt országgyűlési képviselő, volt környezetvédelmi államtitkár
 Illés Zoltán (?) animációs technikus